Робулець Борис Михайлович (* 1939) — заслужений тренер СРСР, заслужений тренер УРСР з легкої атлетики
 Робулець Костянтин Сергійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Рабулець Олександр Георгійович
 Радулець

Примітки